Махотины — дворянский род.

Потомство генерал-майора Антона Ефимовича Махотина (род. в 1785 г.). Его сын генерал-лейтенант Николай Антонович (1830—1903) — генерал от инфантерии, член государственного совета; был главным начальником военно-учебных заведений до 1900 года.

Род Махотиных внесён во II часть родословной книги Нижегородской губернии.

Описание герба 
В лазоревом щите вылетающий из горящего костра с золотыми поленьями золотой Феникс.

Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: правая рука в серебряных латах держит серебряный изогнутый меч с золотой рукоятью. Рука окрылена лазоревым крылом. Намёт: лазоревый, подложен золотом. Девиз: «ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ» золотыми буквами на лазоревой ленте. (Гербовник XV).

Примечания

Литература 
 

Дворянские роды, на гербах которых изображён феникс